C8H15NO3 – formula molecolare dell'acido acesamico
C8H15NO3 – formula molecolare della rosmarinecina

Formule molecolari